Yonah steht für:

 Yonah, Codename eines Mikroprozessors von Intel, siehe Intel Core
 Yonah (Georgia), Ort im White County
 Yonah Records, deutsches Musiklabel

Siehe auch:
 Avi-Yonah
 Jonah
 Yona